McMurtry ist der Familienname folgender Personen:
 Caragh McMurtry (* 1991), britische Ruderin
 James McMurtry (* 1962), US-amerikanischer Folkrocksänger und Singer-Songwriter
 Larry McMurtry (1936–2021), US-amerikanischer Romanschriftsteller und Drehbuchautor
 William McMurtry (1801–1875), US-amerikanischer Politiker